Nhamatanda steht für:

 eine Stadt in Mosambik, siehe Nhamatanda
 den Distrikt der Stadt, siehe Nhamatanda (Distrikt)
 einen Fluss bei der Stadt, siehe Nhamatanda (Fluss)